Miejscowości w USA:
 Atlantic Beach – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Duval
 Atlantic Beach – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Atlantic Beach – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Atlantic Beach – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Horry